Фрунзенский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация

Алтайский край 
 Фрунзенский сельсовет Алейского района

Волгоградская область 
 Фрунзенский сельсовет Среднеахтубинского района

Калининградская область 
 Фрунзенский сельсовет Правдинского района (в 1994 году преобразован в сельский округ)

Самарская область 
 Фрунзенский сельсовет Большеглушицкого района (упразднён в конце 1990-х)

Смоленская область 
 Фрунзенский сельсовет Дорогобужского района (упразднён в конце 1990-х с преобразованием сельсоветов в сельские округа)

Украина 

Фрунзенский сельский совет (укр. Фрунзенська сільська рада)

Переименованы и в 2020 году упразднены.

Николаевская область 

 Фрунзенский сельский совет Доманёвского района (переименован в Петропавловский)

Херсонская область 

 Фрунзенский сельский совет Генического района (переименован в Азовский)
 Фрунзенский сельский совет Ивановского района (переименован в Агайманский)

Крым

Автономная Республика Крым, Украина 
 Фрунзенский сельский совет Сакского района (упразднён в 2014 году с переходом Крымского полуострова под юрисдикцию Российской Федерации, на его месте образовано Фрунзенское сельское поселение)